Csertés, település Romániában, Erdélyben, Fehér megyében
 Csertés, település Ukrajnában, Kárpátalján, Huszt mellett

 Alsócsertés, település Romániában, Erdélyben, Hunyad megyében
 Felsőcsertés, település Romániában, Erdélyben, Hunyad megyében